Mecze grupy D drugiej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy NORCECA rozegrane zostały w dniach od 20 do 24 maja 2009 roku w stolicy Jamajki - Kingston.

Drużyny podzielone zostały na dwie grupy (A i B), z których po dwie najlepsze przeszły do półfinału, a reprezentacje z trzecich miejsc walczyły w meczu o 5. miejsce. Bahamy i Meksyk jako finaliści awansowali do trzeciej rundy kwalifikacyjnej.

Tabele 
Grupa A

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Grupa B

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Mecze

Grupa A

Grupa B

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Grupa A

Jamajka – Haiti 
Środa, 20 maja 2009
22:48 (UTC-5) - National Arena, Kingston - Widzów: 500

 I sędzia: J. Rivera (Portoryko)
 II sędzia: R. Borroto (Kuba)
 Czas trwania meczu: 74 minuty

Kajmany – Haiti 
Czwartek, 21 maja 2009
17:13 (UTC-5) - National Arena, Kingston - Widzów: 0

 I sędzia: P. Farmer (Kanada)
 II sędzia: J. Rivera (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 66 minut

Jamajka – Kajmany 
Piątek, 22 maja 2009
19:00 (UTC-5) - National Arena, Kingston - Widzów: 300

 I sędzia: K. Navarro (Antyle Holenderskie)
 II sędzia: P. Mendoza (Meksyk)
 Czas trwania meczu: 65 minut

Grupa B

Saint Lucia – Bahamy 
Środa, 20 maja 2009
7:25 (UTC-5) - National Arena, Kingston - Widzów: 400

 I sędzia: P. Mendoza (Meksyk)
 II sędzia: K. Navarro (Antyle Holenderskie)
 Czas trwania meczu: 120 minut

Bahamy – Meksyk 
Czwartek, 21 maja 2009
19:07 (UTC-5) - National Arena, Kingston - Widzów: 200

 I sędzia: R. Borroto (Kuba) 
 II sędzia: L. Cummings (Jamajka)
 Czas trwania meczu: 72 minuty

Meksyk – Saint Lucia 
Piątek, 22 maja 2009
17:00 (UTC-5) - National Arena, Kingston - Widzów: 0

 I sędzia: L. Cummings (Jamajka)
 II sędzia: P. Farmer (Kanada)
 Czas trwania meczu: 71 minut

Mecz o 5. miejsce

Kajmany – Saint Lucia 
Sobota, 23 maja 2009
15:00 (UTC-5) - National Arena, Kingston - Widzów: 100

 I sędzia: P. Mendoza (Meksyk)
 II sędzia: L. Cummings (Jamajka)
 Czas trwania meczu: 70 minut

Półfinały

Jamajka – Bahamy 
Sobota, 23 maja 2009
19:00 (UTC-5) - National Arena, Kingston - Widzów: 800

 I sędzia: P. Farmer (Kanada)
 II sędzia: J. Rivera (Portoryko)
 Czas trwania meczu: 100 minut

Meksyk – Haiti 
Sobota, 23 maja 2009
17:00 (UTC-5) - National Arena, Kingston - Widzów: 200

 I sędzia: K. Farguarson (Bahamy)
 II sędzia: R. Borroto (Kuba)
 Czas trwania meczu: 70 minut

Mecz o 3. miejsce

Jamajka – Haiti 
Niedziela, 24 maja 2009
17:00 (UTC-5) - National Arena, Kingston - Widzów: 200

 I sędzia: J. Rivera (Portoryko)
 II sędzia: K. Farguarson (Bahamy)
 Czas trwania meczu: 97 minut

Finał

Meksyk – Bahamy 
Niedziela, 24 maja 2009
19:22 (UTC-5) - National Arena, Kingston - Widzów: 250

 I sędzia: P. Farmer (Kanada)
 II sędzia: R. Borroto (Kuba)
 Czas trwania meczu: 63 minuty

Klasyfikacja końcowa

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie D drugiej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Bahamy 
Trener: Wilson RaymondAsystent: Smith DeVince

Haiti 
Trener: Yves Joseph LarrieuxAsystent: Eddy Etienne

Jamajka 
Trener: David JackAsystent: Gatasheu Bonner

Kajmany 
Trener: 	Glen DaykinAsystent: Cassim Hosein

Meksyk 
Trener: Jorge Miguel Azair LópezAsystent: Adrian Delgado

Saint Lucia 
Trener: Roberto GarciaAsystent: Florian Combie

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010